Plienkeim ist der Name von Orten in Ostpreußen:
 Adlig Plienkeim, Kreis Rastenburg, nach 1945: Plinkajmy Małe, nicht mehr existierender Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Köllmisch Plienkeim, Kreis Rastenburg, seit 1945: Plinkajmy, verlassener Weiler im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen